Bachmutka – rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Dońca
 Bachmutka – rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Kalmiusa